Kiss and Tell oder Kiss & Tell steht für:

 Kiss & Tell, Studioalbum von Selena Gomez & the Scene von 2009
 Kiss & Tell (Sahara Hotnights), Studioalbum von Sahara Hotnights von 2004
 Kiss & Tell (Theatergruppe), kanadische Theatergruppe
 Kiss and Tell (Theaterstück), Broadwaystück von F. Hugh Herbert von 1943